Sadowa oder Sadova steht für:
 die deutsche Bezeichnung des tschechischen Ortes Sadová
 mehrere Orte in Rumänien:
 Sadova (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Sadova (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Sadova Nouă, Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Sadova Veche, Dorf im Kreis Caraș-Severin
 ein Dorf in der Republik Moldau:
 Sadova (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași
 ein Dorf in der Ukraine:
 Sadowa (Ukraine), Gemeinde im Rajon Mohyliw-Podilskyj, Oblast Winnyzja
 Schlacht bei Sadowa, besonders in Frankreich gebräuchlicher Name der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866, Sieg der Preußen über die Österreicher
 den ehemaligen Namen des Bahnhofs Berlin Wuhlheide

 den Nachnamen von
 Natalja Iwanowna Sadowa (* 1972), russische Diskuswerferin